La selecció catalana de futbol disputà un partit amistós contra la selecció de l'Argentina sub-23 el 24 de maig de 2008 a l'estadi del Camp Nou, a Barcelona.

Fitxa tècnica

Referències 
 Catalunya-Argentina, molt més que un partit (Vilaweb)
 Crònica del partit 
 TV3 retransmetrà el Catalunya-Argentina
 Blog amb crònica del partit

Competicions futbolístiques del 2008
Argentina